Vysočany steht für:

Orte in der Slowakei:
 Vysočany (Slowakei), Gemeinde im Okres Bánovce nad Bebravou

Orte in Tschechien:
 Vysočany u Blanska, Gemeinde im Okres Blansko
 Vysočany u Znojma, Gemeinde im Okres Znojmo
 Vysočany, Ortsteil von Bor u Tachova, Okres Tachov
 Vysočany (Hrušovany u Chomutova), Ortsteil von Hrušovany u Chomutova, Okres Chomutov
 Vysočany, Ortsteil von Manětín, Okres Plzeň-sever
 Vysočany (Nový Bydžov), Ortsteil von Nový Bydžov, Okres Hradec Králové
 Vysočany (Prag), Ortsteil von Prag
 Vysočany, Ortslage von Ovesné Kladruby, Okres Cheb